El Campionat d'Europa de corfbol del 2006 es va disputar a Budapest (Hongria) del 16 al 22 d'abril, amb la participació de 8 seleccions nacionals.

Primera fase 
La primera fase es va jugar entre el 16 i el 18 d'abril.

Semifinals 
Les semifinals es van jugar el dijous 20 d'abril.

Semifinals

Llocs 5 a 8

Finals 
Les finals es van jugar el dissabte 22 d'abril.

Classificació final

Referències

Vegeu també 
 Campionat d'Europa de corfbol
 Federació Internacional de Corfbol

Enllaços externs 
 Federació Internacional de Korfbal
 Europeu de corfbol 2006 Hongria

2006
Corfbol